Kyrie eleison - oração da liturgia cristã

Ou ainda:
Kyrie (canção) - da banda Mr. Mister
Kyrie Irving - basquetebolista 

Desambiguação

it:Kyrie